Miejscowości w USA:
 Sunnyvale – miasto w stanie Kalifornia, w hrabstwie Santa Clara
 Sunnyvale – miejscowość w stanie Teksas, w hrabstwie Dallas